Asti har flere betydninger:
Asti (provins) –  provins i regionen Piemonte i det nordlige Italien.
Asti (by) – italiensk by i det nordvestlige Italien.
Asti (vin) –  mousserende vin fra provinsen Asti i Italien.
Astilbe –  blomsterslægten Pragtspir.
Astilbe x arendsii – blomsterslægten Arends-Pragtspir.
Astipálea – lille græsk ø.